Lars Pedersen og Lars Petersen kan henvise til flere personer:

 Lars Pedersen (politiker, 1816-1875) – dansk gårdmand og politiker, medlem af Folketinget (Lars Christian Pedersen)
 Lars Pedersen (politiker, 1827-1903) – dansk gårdfæster og politiker, medlem af Folketinget
 Lars Pedersen, kendt som Lars Pedersen-Annisse (1846-1922) – dansk forpagter og politiker, medlem af Folketinget
 Lars Pedersen (atlet) (født 1966) – dansk atlet
 Lars Petersen (astronom) – daglig leder af Planetariet i København
 Lars Petersen (dressurrytter) (født 1965) – dansk/amerikansk dressurrytter